Финал Кубка СССР по футболу 1938 года стал 3-м финалом Кубка СССР. Матч состоялся 14 сентября 1938 года на стадионе «Динамо» в Москве и стал третьим финалом Кубка СССР на этом стадионе. В финале встретились клубы Группы А Чемпионата СССР, московский «Спартак» и ленинградский «Электрик». Матч судил судья из Харькова Онищенко.

Путь к финалу

Детали матча

Факты 

 Финал 1938 года поставил рекорд посещаемости финалов Кубка СССР. Матч собрал 80 000 зрителей.
 В воротах «Электрика» играл отец будущего известного спортивного комментатора, телевизионного журналиста и продюсера Кирилла Набутова.

Примечания

Ссылки 
 
 

Матчи ФК «Спартак» Москва
1938
События 14 сентября
Сентябрь 1938 года
1938 год в Москве
Футбол в СССР в 1938 году
Футбольные соревнования в Москве